Цися (Яньтай) — городской уезд городского округа Яньтай провинции Шаньдун
 Цися (Нанкин) — район города субпровинциального значения Нанкин провинции Цзянсу
 Цися (гора) — гора в нанкинском районе Цися
 Цися (храм) — буддийский храм в Нанкине на горе Цися.